Kreysler ist der Familienname folgender Personen:

 Dorit Kreysler (1909–1999; eigentlich Dorothea Josephina Friedericke Nicolette Kreisler), österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Peter Kreysler (* 1967), deutscher Journalist, Radio-Journalist und Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Kreisler
 Kreissler